Samper peut désigner :

Toponyme
Samper de Calanda, commune d'Espagne, dans la province de Teruel ;
Samper del Salz, commune d'Espagne, dans la province de Saragosse ;

Patronyme
 Adolfo Samper (1900-1991), caricaturiste, peintre et auteur colombien ;
Agripina Samper Agudelo (1833-1892), poétesse et écrivaine colombienne ;
 Bernardo Samper (né en 1982), joueur de squash colombien ;
Daniel Samper Pizano (né en 1945), écrivain et journaliste colombien ;
Ernesto Samper (né en 1950), économiste et homme politique colombien ;
José María Dolls Samper dit « Manzanares » (né en 1982), matador espagnol ;
Ricardo Samper (1881-1938), avocat et homme politique espagnol ;
Sergi Samper (né en 1995), footballeur espagnol.
Michel Samper (né en 1943), athlète français.
Miguel Samper, homme politique colombien du 
Homonymie de patronyme